Die Preußische Landesaufnahme bezeichnet

 als Begriff für die Vermessung, Topografie und Kartierung Preußens:
 die Preußische Uraufnahme (1830–1865)
 die Preußische Neuaufnahme (1877–1915)
 die mit diesen Arbeiten befasste Behörde: (Königlich) Preußische Landesaufnahme (1875–1921)